Срећно Кекец! је југословенски и словеначки филм први пут приказан 20. новембра 1963. године. Режирао га је Јоже Гале а сценарио су написали Иван Рибич и Јосип Вандот

Улоге 

|-
|Руса Бојц || Пехта 
|-
| Бланка Флорјанц || Мојца 
|-
|Велимир Гјурин || Кекец 
|-
|Марија Горшич || Мајка
|-
| Мартин Меле || Розле 
|-
|Стане Север || Просјак 
|-
|Берт Сотлар || Отац
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 1963.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови
Дечји филм